Матчи предварительного раунда группы C чемпионата Европы по баскетболу 2011 прошли в Алитусе на Алитус Арена с 31 августа по 5 сентября 2011 года. Сборные, занявшие первые три места, вышли в основной (второй) раунд в группу F.

Турнирная таблица

Результаты встреч

Первый тур

Второй тур

Третий тур

Четвертый тур

Пятый тур

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу 2011. Группа A
 Чемпионат Европы по баскетболу 2011. Группа B
 Чемпионат Европы по баскетболу 2011. Группа D

Ссылки 
 Официальный сайт
 Привет из Югославии. Наш эксперт Владимир Гомельский представляет участников Евробаскета-2011 
 Евробаскет-2011. Группа C. Визитная карточка